Spojení písmen F a O může mít různé významy:

FO 
 FO – kód ISO 3166-2 pro Faerské ostrovy
 zkratka pro fyzická osoba
 hudební zkratka full organ – plným varhanním strojem
 francouzská zkratka pro force ouvriere – dělnická síla resp. francouzské odbory
 zkratka pro finanční oddělení (fond obnovy, fond oprav)

fo 
 faerština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Fo 
 Dario Fo – italský dramatik

.fo 
 .fo – internetová doména nejvyššího řádu pro Faerské ostrovy

Externí odkazy